Чиконамел има више значења:

 Чиконамел (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Чиконамел (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чиконамел (Чиконамел, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику